Cardo gigante puede referirse a:
 El nombre común de la planta Dipsacus fullonum.
 El nombre común de la planta Onopordum nervosum.